Matthew Marsh peut désigner :
 Matthew Marsh (1954-), acteur britannique ;
 Matthew Marsh (1968-), pilote hongkongais.